Alan Bannister ist der Name folgender Personen:

* Alan Bannister (Radsportler) (1922–2007), britischer Radrennfahrer
 Alan Bannister (Baseballspieler) (* 1951), US-amerikanischer Baseballspieler